Barbarella peut désigner :
 Barbarella, une héroïne de bande dessinée.
 Barbarella, un film inspiré de la bande dessinée.
 Electric Barbarella, une chanson de Duran Duran, sortie en single en 1997.

Carla Barbarella (1940-), femme politique italienne